Соковос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-дель-Сегура. Занимает площадь 138,2 км². Население — 2 001 человек (на 2010 год). Расстояние — 109 км до административного центра провинции.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial municipal del Ayuntamiento de Socovos (provisional)
 Guía de Socovos (Asociación cultural La Fuente del Partidor)
  Espacio de Socovos en la web de Diputación
 Web no oficial sobre Socovos y pedanias
 Página privada con información de la Sierra del Segura

Муниципалитеты Альбасете